Катарина Труппе (; ) — австрийская горнолыжница. Специализируется в слаломных дисциплинах. Член сборной команды Австрии по горнолыжному спорту.

Карьера 
Катарина Труппе родом из Альтфинкенштейна, где росла в частном поместье при ферме своей семьи. С четырёх лет она начала познавать и заниматься горнолыжным спортом.

Дебют на Кубке мира состоялся 13 января 2015 года в слаломе в Зальцбурге. В том же сезоне в слаломе последовали еще два выступления, но во всех она не смогла финишировать. По окончании сезона она заняла второе место на австрийском чемпионате по слалому после Кармен Тальманн. В 2017 году впервые в карьере приняла участие на чемпионате мира, где в командной гонке стала пятой в составе сборной Австрии.

На чемпионате мира в Швеции в 2019 году она была 8-й в слаломе и выиграла серебряную медаль в составе команды.   

В сезоне 2019/2020, 23 ноября 2019 года, на этапе в Леви (Финляндия), она показала третье время в слаломном спуске и впервые в Кубке мира поднялась на подиум.

Выступления на крупнейших соревнованиях

Чемпионаты мира

Победы на этапах Кубка мира (0)

Подиум (3)

Примечания

Ссылки 
 На сайте Федерации лыжного спорта

Горнолыжники Австрии
Олимпийские чемпионы от Австрии
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года